Il termine compasso ha diversi significati:
 il compasso (strumento) è uno strumento per disegnare
 il compasso (magnetico), o bussola, è uno strumento per navigare
 il compasso (araldica) è un simbolo araldico
 il Compasso (costellazione) è una costellazione dell'emisfero meridionale
 il Premio Compasso d'oro è un premio italiano di design

Altri progetti